Péfka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Péfka (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 
 Péfka (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar